

Ретово — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Ретово — село в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства